Васи́лий Миха́йлович Блохи́н: Блохин, Василий Михайлович (1880—1927) — русский инженер путей сообщения, архитектор. Автор нескольких памятников архитектуры в Санкт-Петербурге.
 Блохин, Василий Михайлович (1895—1955) — сотрудник советских спецслужб, генерал-майор; лишён звания и наград.